Amalie Skram (1846-1905), femme de lettres norvégienne.
 Eva Weel Skram (1985-), chanteuse et auteur-compositeur norvégienne.
 Glenn Skram (1974-), coureur norvégien du combiné nordique.